Jan Willem Jansen (basketballer)
Jan Willem Jansen (organist)